Stati Uniti d'America
 Kilbourne – villaggio della Contea di Mason, Illinois
 Kilbourne – villaggio della Parrocchia di West Carroll, Louisiana